Canó obús, tipus d'arma d'artilleria
 Obús (projectil), projectil per a peces d'artilleria
 Obús (grup de música), grup espanyol de heavy metal